Константин Серебряков:
 Серебряков, Константин Дмитриевич (1871—1930) — русский инженер-механик, профессор Белградского университета.
 Серебряков, Константин Терентьевич (1852—1919) — русский оперный певец (бас), Заслуженный артист Императорских театров.
 Серебряков, Константин Фёдорович (1905—1979) — советский инженер-технолог, лауреат Ленинской премии.